

Muziek 
Love is all around, lied van DJ BoBo
Love is all around, lied van Eric Burdon
love is all around, album van Eric Burdon met bovenstaand lied
Love is all around, lied van Agnes Carlsson
Love is all around, lied van Sonny Curtis (herkenningmelodie van Mary Tyler Moore-shows)
Love is all around, lied van Adriana Evans 
Love is all around, lied van Nicole & Hugo
Love Is All Around (The Troggs), lied populair gemaakt door The Troggs met Presly en Wet Wet Wet.
Love is all around (Sandra & Andres), lied van Sandra & Andres

Televisie  
Love is all around, Maleis/Chinese televisieserie uit 2008 (爱在你左右)
Love is all around, eerste aflevering uit de Mary Tyler Moore Shows
Love is all around, aflevering uit Hot in Cleveland
Love is all around, aflevering uit All McBeal 
Love is all around, MBC-serie (사랑을 할꺼야) met Jang Na-ra